Сергиј Стаховски и Михаил Јужни су освојили турнир. У финалу су савладали Жеремија Шардија и Фелисијана Лопеза са 7:6(7:5), 6:3

Носиоци 
  Махеш Бупати /  Леандер Паес (четвртфинале)
  Маријуш Фирстенберг /  Марћин Матковски (прво коло)
  Микаел Љодра /  Ненад Зимоњић (полуфинале)
  Лукаш Длоухи /  Пол Хенли (четвртфинале)

Жреб

Спољашњне везе 

 Жреб на званичној интернет презентацији АТП

Тенис 2011.